Csehország
Netřebice, település a Nymburki járásban
Netřebice, település a Český Krumlov-i járásban